Atwell ist der Familienname folgender Personen:

 Hayley Atwell (* 1982), britische Schauspielerin
 Robert Atwell (* 1954), britischer anglikanischer Bischof
 Roy Atwell (1878–1962), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Komponist
 Sam Atwell (* 1979), australischer Schauspieler
 Shane Atwell (* 1970), barbadischer Segler
 Susann Atwell (* 1967), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Tutu Atwell (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Hawley Atwell (1869–1961), US-amerikanischer Jurist
 Winifred Atwell (1914–1983), Pianistin aus Trinidad

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Atwell (Georgia), im Jefferson County
 Atwell (Missouri), im Miller County
 Atwell (New York), im Herkimer County
 Atwell (Texas), im Callahan County
 Atwell (West Virginia), im McDowell County
 Atwell Corners, im Madison County, New York

in Australien:
 Atwell (Western Australia), Vorort von Perth

Sonstiges:
 Atwell Airport, Airport im Iredell County, North Carolina
 Atwell Branch, Fließgewässer im McDowell County, West Virginia
 Atwell Drain, Fließgewässer im Saginaw County, Michigan
 Atwell Pond, See im Santa Rosa County, Florida
 Atwell Park, Park im Portage County, Wisconsin

Siehe auch:
 Attwell, Atwill